Аллеро́й () — село в Курчалоевском районе Чеченской Республики. Административный центр Аллеройского сельского поселения.

География 
Село расположено по обоим берегам реки Мичик, у впадения в него притока Малый Мичик, в 17 км к северо-востоку от районного центра — Курчалой и в 60 км к юго-востоку от города Грозный.

Ближайшие населённые пункты: на севере — село Верхний Нойбер, на северо-востоке — село Кошкельды, на юго-востоке — сёла Мескеты и Галайты, на западе — Центарой, на востоке — село Ишхой-Юрт.

История 
В период с 1944 по 1958 года, во время депортации чеченцев и ингушей и упразднения Чечено-Ингушской АССР, село носило название Шурагат и являлось административным центром Шурагатского района ДагАССР.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

 Национальный состав
На 2002 год:
 чеченцы — 10 215 (99,9 %).

Тейпы 
Абсолютное большинство населения села относятся к тайпу Аллерой, также есть Беной, Энакхаллой, Энгеной, Мулкъой, Ц1ечой, Чартой и другие. К югу от этого села лежит родовое село — Аллерой.

Инфраструктура 
 Средняя общеобразовательная школа № 1
 Средняя школа № 2 и Аллероевская муниципальная средняя школа № 3, мечеть
 Детский сад «Жайна».
 Дом торжеств «Жайна»

Известные уроженцы 
 Авдорханов Ахмад Зелимханович — командир Президентской гвардии ЧРИ, начальник охраны Масхадова.
 Авдорханов Заурбек Зелимханович — полевой командир вооружённых формирований Имарата Кавказ, родной брат Ахмада Авдорханова.
 Исрапилов Хункар-Паша Германович — активный участник чеченского конфликта в 1990-е — 2000-е годы, полевой командир.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Курчалоевского района
Бывшие районные центры Дагестана